Змагання з марафонського бігу серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 пройшли 8 серпня 2021 в Саппоро на шосейній трасі, прокладеній вулицями міста.

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка дисципліни змагань на сайті Міжнародного олімпійського комітета  
  

Чоловіки
Чоловіки